

Persone
 Cindy Klassen – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio canadese
 Marek Klassen – cestista canadese
 Owen Klassen – cestista canadese
 Terry Klassen – doppiatore e direttore del doppiaggio canadese

Televisione
 Klassen – serie televisiva danese